How the Grinch Stole Christmas! ist der Originaltitel folgender Werke:
 Wie der Grinch Weihnachten gestohlen hat, Kinderbuch von Dr. Seuss (1957)
 Die gestohlenen Weihnachtsgeschenke, US-amerikanischer Animationsfilm von Chuck Jones und Ben Washam (1966)
 Der Grinch (2000), US-amerikanische Fantasykomödie von Ron Howard (2000)
 Dr. Seuss' How the Grinch Stole Christmas! (Musical), Musical von Mel Marvin, Timothy Mason und Timothy Mason (1998)
 Dr. Seuss: How the Grinch Stole Christmas! (Computerspiel), Computerspiel der  Black Lantern Studios (2007)

Siehe auch:
 Grinch, Begriffsklärung
 Der Grinch, Begriffsklärung